Оно является 33-м простым числом, а относительно их последовательности расположено между  и .

В физике 
Постоянная тонкой структуры — 1/137, описывает вероятность фундаментального физического процесса: поглощения или излучения электроном фотона и обозначается первой буквой греческого алфавита, альфа: α.

В математике 
 33-е простое число.
 137 — является нечётным трёхзначным числом.
 Сумма цифр этого числа — 11
 Произведение цифр этого числа — 21
 Квадрат числа 137 — 18769

Другое 
 Молекула хлорофилла состоит из 137 атомов.
 В сериале «Вспомни, что будет» люди во всем мире отключаются на 2 минуты 17 секунд, что составляет 137 секунд.
 У писателя-фантаста С. Лема есть рассказ «137 секунд», посвящённый возможностям предсказания событий с помощью компьютерной сети (прототип современных сетей — Интернета и т. п.).

В других областях 
 137 год.
 137 год до н. э.
 NGC 137 — линзообразная галактика (S0) в созвездии Рыбы.

Примечания

Ссылки 
 137 at Virtual Science
 What is the significance of the number 137 in physics?
 Paul Ratner. Why the number 137 is one of the greatest mysteries in physics

Простые числа